Constitución de 1993 puede referirse a:

la Constitución Política del Perú de 1993;
la Constitución de Andorra de 1993; o
la Constitución de Rusia de 1993.